Ilian Iliew ist der Name folgender Personen:

* Ilian Iliew (Reiter) (* 1966), bulgarischer Reiter
 Ilian Iliew (Fußballspieler) (* 1968), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Ilian Iliew (Gewichtheber) (* 1973), bulgarischer Gewichtheber
 Ilian Iliew (Badminton), bulgarischer Badmintonspieler